A 2017-es túraautó-Európa-kupa volt a tizenharmadik, egyben utolsó szezonja az FIA Túraautó-Európa-kupa sorozatnak. A sorozat hat helyaszínre látogatott el: Olaszországba, Magyarországra, Nemetországba, Portugáliába, Belgiumba, illetve Csehországba

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár és eredmények 
Az első négy forduló alkalmával a Túraautó-világbajnokság előfutama volt az ETCC.

Bajnokság végeredménye 
A pontrendszer az alábbiak szerint nézett ki:

Időmérős pontok: Az első három helyezett kapott pontot 3-2-1 arányban.

† - A 2. Vila Real-i futamon fél pontokat osztottak piros zászlós megszakítás miatt.

Források

Külső hivatkozások 

Európa